Caicosroes, Caichosroes, Caiosroes, Kay Husroy, Kay Khosrow, Kauui Haosrauuah, Kaykhusraw, Kaykhosrow, Kay Khosrow, Kaikhosro, Kaikhosrow, Kai Khusraw, Kay Khusrau ou Kay Khusraw pode significar:

reis lendários
 Caicosroes (lendário) — xá da Pérsia

Sultões de Rum